Кириченков — хутор в Алексеевский район (Белгородская область) Белгородской области России. В рамках организации местного самоуправления  входит (с апреля 2018) в муниципальное образование Алексеевский городской округ.

География 
Расположен в 21 км к юго-востоку от райцентра Алексеевка.

 Улицы и переулки

История 
Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "хуторъ Кириченковъ (Проклятый)" Иващенковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 673, число дворов — 74.

До апреля 2018 года входила в состав Матрёногезовского сельского поселения, после чкго муниципальный район «Алексеевский район и город Алексеевка» и все входившие в него поселения были упразднены и объединены в одно единое муниципальное образование Алексеевский городской округ.

Население

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)